Der Wettkampf im 25-m-Sportpistolenschießen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 9. August 2016 im Centro Nacional de Tiro statt. Anna Korakaki aus Griechenland wurde neue Olympiasiegerin. Monika Karsch aus Deutschland gewann die Silbermedaille vor der Schweizerin Heidi Diethelm Gerber, die auf den Bronzerang kam. Insgesamt gingen 40 Schützinnen aus 30 Nationen an den Start. Der Wettbewerb fand in drei Runden statt, einer Qualifikations-, einer Halbfinal- und einer Finalrunde. In der Qualifikationsrunde hatte jede Schützin 60 Schuss abzugeben. Für jeden Schuss gab es einen bis 10 Punkte. Die ersten 30 Schuss waren als Präzisionsschüsse ausgelegt, für fünf Schüsse waren fünf Minuten Zeit vorgesehen. Die zweite Serie über 30 Schuss ging auf Zeit. Die Starterinnen hatten drei Sekunden für jeden Schuss. Die besten acht Teilnehmerinnen qualifizierten sich für das Halbfinale. Anschließend schossen die Dritt- und Viertplatzierte des Halbfinales um den dritten Platz, die ersten beiden Schützinnen des Halbfinale um den Olympiasieg. Dort wurde die Siegerin jeweils mithilfe von Satzpunkten bestimmt.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Ergebnisse

Qualifikation

Halbfinale

Platz 3

Finale

Weblinks 
 Resultate 25 m Sportpistole Frauen

Sportpistole Frauen